V Tokiu proběhly olympijské hry:
 XVIII. letní olympijské hry v roce 1964
 XXXII. letní olympijské hry v roce 2021 (původně měly proběhnout v roce 2020)

Původně se měly v Tokiu odehrát i:
 XII. letní olympijské hry v roce 1940